Хоф-ха-Шарон () — региональный совет в Центральном округе Израиля, основанный в 1949 году.

В состав регионального совета входит 14 поселений: 5 кибуцев, 6 мошавов и 3 деревни. Главой регионального совета с 2009 года является Эли Браха.

История 
Региональный совет Хоф-ха-Шарон был основан в 1949 году.

Сейчас руководство регионального совета находится в кибуце Шфаим.

Население

Границы совета 
Региональный совет Хоф-ха-Шарон ограничен следующими административными единицами:
 С севера: Нетания и Эвен-Йехуда
 С востока: Эвен-Йехуда, Кадима-Цоран, региональный совет Лев-ха-Шарон и региональный совет Дром-ха-Шарон
 С юга: Раанана, Герцлия и Кфар-Шмарьягу
 С запада: Средиземное море

Список населённых пунктов

Главы совета 
 Меир Бен-Шефер (1950 - 1954)
 Ицхак Маркович (1954 - 1955)
 Давид Аман (1955 - 1980)
 Йосеф Шагиа (1980 - 1998)
 Аарон Бежарано (1998 - 2009)
 Эли Браха (с 2009)

Примечания